Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Anne Hobbs e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Lea Antonoplis e Adriana Villagrán 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Anne Hobbs /  Candy Reynolds (campionesse)
 Lea Antonoplis /  Adriana Villagrán (finale)

 Belinda Cordwell /  Julie Richardson (semifinali)
 Caryn Copeland /  Anna Maria Fernández (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ASB Classic 1986